Mužská čtyřhra St. Petersburg Open 2018 probíhala ve druhé polovině září 2018. Do deblové soutěže petrohradského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic.

Vítězem se stal nenasazený pár Italů Matteo Berrettini a Fabio Fognini, který ve finále zdolal česko-nizozemské turnajové trojky obhajující titul Romana Jebavého s Matwém Middelkoopem po zvládnutých tiebreacích obou setů 7–6 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Berrettini vybojoval druhý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Fogniniho to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Dominic Inglot /  Franko Škugor (1. kolo)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (semifinále)
  Roman Jebavý /  Matwé Middelkoop (finále)
  Robert Lindstedt /  Rajeev Ram (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

St. Petersburg Open
ATP World Tour 2018